Die Spielzeit 1948 war die 14. reguläre Spielzeit der zweithöchsten Spielklasse im Schweizer Feldhandball und gleichzeitig die dritte der 1. Liga.

Modus 
In dieser Saison spielen 4 Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit einem Heim- oder Auswärtsspiel um die 1. Liga-Meisterschaft und den Aufstieg. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist der Aufsteiger 1948.

Finalrunde

Rangliste

Spiele

Einzelnachweise 

48
Handballveranstaltung 1948
48